Теодор II може да се отнася до:

 Теодор II – екзарх на Равена от 7 век.
 Теодор II – римски папа от 9 век.
 Теодор II Ласкарис – византийски император в периода 1254-1258 г.
 Теодор II – александрийски патриарх